Le mot Riofrío peut signifier :

Patronymes 
 Louise Riofrio, scientifique et actrice américaine.

Riofrío (Castille-et-León), une commune de la province d'Ávila dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.
 Linares de Riofrío, une commune de la province de Salamanque dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.
 Navas de Riofrío, une commune de la province de Ségovie dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.
 Riofrío de Aliste, une commune de la province de Zamora dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.
 Riofrío de Riaza, une commune de la province de Ségovie dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.
 Riofrío del Llano, une commune de la province de Guadalajara dans la communauté autonome de Castille-La Manche en Espagne.
 Vallejera de Riofrío, une commune de la province de Salamanque dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.

Riofrío (Valle del Cauca), une municipalité située dans le département de Valle del Cauca, en Colombie.